Дэ́ниел П. «Дэн» Пе́трик (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской команды Канады серебряный призёр . Также участвовал в , где кёрлинг был представлен как демонстрационный вид спорта; команда Канады заняла четвёртое место.  (1991). В составе юниорской мужской команды Канады серебряный призёр . Чемпион Канады среди юниоров (1985).

Играет на позициях второго, третьего и четвёртого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (1985).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его старший брат Стив Петрик () — тоже кёрлингист, братья вместе играли в команде скипа Эда Луковича на  и несколько лет после.

Закончил Университет Альберты.

Начал заниматься кёрлингом в 1976 в возрасте 11 лет.

Примечания

Ссылки 
 Dan Petryk — Curling Canada Stats Archive  (статистика выступлений кёрлингиста на национальных чемпионатах и кубках Канады)
 Global Maxfin Investments Inc.  (фирма Дэна Петрика)
 Calgary Herald: 2007-01-19 — Petryk brothers together again — PressReader 
 Canada’s Dan Petryk competing in the curling event at the 1992 Albertville Olympic winter Games — ARCHIVED — Image Display — Canadian Olympians — Library and Archives Canada
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Альбертского университета